Ostronos rudy, koati (Nasua nasua) – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny szopowatych.

Występowanie 
Zamieszkuje Amerykę Południową. Preferuje tereny leśne. Nie występuje w wysokich Andach, zaobserwowano go na wysokości do 2500m.n.p.m.

Opis 
Ma rudobrązowe futro na ciele, natomiast jego brzuch jest żółtawy. Na ogonie posiada ciemniejsze pierścienie. Długość ciała bez ogona wynosi 41–67 cm, długość samego ogona to 40–68 cm. Waży do 6–7 kg. 

W naturze ostronos rudy żyje do 7–8 lat, a w warunkach domowych lub w ogrodzie zoologicznym na ogół do ok. 14 lat (w skrajnych przypadkach nawet do ok. 18 lat). 

Zwierzę stadne, ruchliwe, aktywne w ciągu dnia. W grupie może być do 30 osobników. Bardzo łatwo się oswaja. 

Żywi się owadami i innymi bezkręgowcami, a także drobnymi kręgowcami i owocami.

Rozród 
Ruja u ostronosa rudego jest pomiędzy październikiem, a marcem. Ciąża trwa około 75 dni. W jednym miocie średnio rodzą się 4 młode, natomiast zwyczajowo jest to od 3 do 7 osobników. Młode rodzą się ślepe i głuche. Otwierają oczy po 10 dniach, a po 14 zaczynają słyszeć. Następnie po 19 mogą już stać i po 24 chodzić. Matka zajmuje się młodym przez 4 miesiące.  Samiec osiąga dojrzałość płciową po 3 latach, a samica w wieku 2 lat.

Podgatunki 
Wyróżnia się trzynaście podgatunków ostronosa rudego:
 N. nasua aricana 
 N. nasua boliviensis
 N. nasua candace
 N. nasua cinerascens 
 N. nasua dorsalis
 N. nasua manium 
 N. nasua molaris
 N. nasua montana 
 N. nasua nasua
 N. nasua quichua
 N. nasua solitaria – ostronos urugwajski
 N. nasua spadicea
 N. nasua vittata

Przypisy 
 
 

Szopowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1766 roku